

Codici 
 omi – codice ISO 639-3 della lingua omi

Geografia 
 Omi – antica provincia del Giappone
 Omi – villaggio del Giappone

Religione 
 O.M.I. – Missionari oblati di Maria Immacolata
 O.M.I. – Suore orsoline di Maria Immacolata

Politica 
 Omi – antico titolo ereditario riservato a uomini politici di alto rango nel Giappone antico

Musica
 Omi – cantante giamaicano

Altro 
 Omi – personaggio dei cartoni animati Xiaolin Showdown